Кулико́в, Никола́й Ива́нович:
 Куликов, Николай Иванович (1815—1891) — русский актёр и драматический писатель.
 Куликов, Николай Иванович (1911—1945) — Герой Советского Союза. Куликов, Николай Иванович (1915—1994) — Герой Социалистического Труда